

Persone
Francesco Zagar  – astronomo e matematico italiano
Jure Žagar  – saltatore con gli sci sloveno
Luka Žagar  – hockeista su ghiaccio sloveno-croato
Matjaž Žagar  – saltatore con gli sci jugoslavo
Patrick Zagar  – ex calciatore francese

Altro
Zagăr  – comune della Romania
Zagar  – personaggio dei fumetti creato da Jacovitti
Žagar  – gruppo musicale ungherese di musica elettronica e indipendente
6746 Zagar  – asteroide della fascia principale